Бад — многозначный термин:

 Бад — река в России, протекает в Республике Северная Осетия-Алания.
 Бад — село в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания (Российская Федерация).
 Бад — город в Иране, в провинции Исфахан.

См. также 
 БАД (значения)